HMS Jervis Bay (F40) – imbarcazione militare britannica
 Ferrari F40 – automobile prodotta dalla Ferrari
 BMW F40 – automobile prodotta dalla BMW